Las Tres Marías son una denominación conjunta de tres personajes evangélicos llamados María, no siempre coincidentes, así como su representación artística.

La expresión también puede referirse a:

Constelación
 Nombre popular del cinturón de Orión

Fitónimo
 Nombre vulgar de Bougainvillea spectabilis

Topónimos 
 Un grupo de montañas de los Picos de Europa, en la zona central del Cornión denominada Peñas Santas
 Torre de las Tres Marías I
 Torre de las Tres Marías II
 Torre de las Tres Marías III
 Varias localidades:
 Ciudad y Microrregión de Três Marias en Brasil
 Saintes-Maries-de-la-Mer en Francia
 Santas Marías, localidad en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, México, con 819 habitantes.
 Santas Marías, localidad en el municipio de Canelas, Durango, México, con 16 habitantes.
 El archipiélago de las islas Marías, en la costa oeste de México.

Educación 
 Las tres marías, nombre colectivo que recibían coloquialmente tres asignaturas (Religión, Gimnasia y Formación del Espíritu Nacional) que se consideraban más fáciles de aprobar en el bachillerato español durante la mayor parte del franquismo (1944-1970), y que constituían la parte fundamental de la educación en valores del sistema educativo nacionalcatólico.
Las tres marías, nombre colectivo que reciben coloquialmente tres asignaturas (física, química y matemática) que se consideran más difíciles de aprobar en el bachillerato venezolano.

Otros usos

 Suele aplicarse la expresión tres marías a un grupo de tres amigas, para destacar el carácter del grupo, con efecto similar a otras expresiones como vaya tres patas para un banco.

 El barco Las Tres Santas Marías aparece en el cómic de ficción Corto Maltés.

 Tres marías es un sinónimo de boleadoras usado en el libro El Gaucho Martín Fierro, por José Hernández (Buenos Aires, 1872).

Referencias